Cedillo del Condado kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cedillo del Condado (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Cedillo del Condado (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 

Robotskapade Spanienförgreningar